Ancaster steht für:

 Ancaster (Lincolnshire), Gemeinde in Lincolnshire, England
 Ancaster (Ontario), ehemalige Stadt in Ontario, Kanada, gehört heute zu Hamilton
 Ancaster Kalkstein, in der Nähe von Ancaster in Lincolnshire abgebauter Kalkstein
 Earl of Ancaster, erloschenes Earldom